Het WTA-tennistoernooi van Moskou (officieel Kremlin Cup) van 2007 vond plaats van 8 tot en met 14 oktober 2007 in de Russische hoofdstad Moskou. Het was de twaalfde editie van het Kremlin Cup-vrouwentoernooi, onderdeel van het tennistoernooi van Moskou 2007. Er werd gespeeld op overdekte hardcourtbanen.

Enkelspel 
Titelverdedigster Anna Tsjakvetadze was het derde reekshoofd. Zij bereikte de tweede ronde – daarin werd zij uitgeschakeld door Dinara Safina.

De als eerste geplaatste Svetlana Koeznetsova bereikte de halve finale. Daarin verloor zij van Serena Williams.

De ongeplaatste Jelena Dementjeva uit Rusland, won het toernooi. Zij versloeg in de finale de als vierde geplaatste Amerikaanse Serena Williams in drie sets. Dementjeva wist voor het eerst in haar carrière het toernooi van Moskou op haar naam te schrijven, na eerdere verloren finales in 2001 en 2004. Het was haar achtste WTA-titel, de tweede van 2007.

De Nederlandse Michaëlla Krajicek strandde in de eerste ronde.

Geplaatste speelsters

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel 
Van de titelhoudsters Květa Peschke en Francesca Schiavone had de laatste zich niet voor deze editie van het toernooi ingeschreven. Peschke speelde samen met Rennae Stubbs – dit team kwam niet verder dan de tweede ronde.

Het als eerste geplaatste duo Cara Black en Liezel Huber won het toernooi. Zij versloegen in de finale het ongeplaatste koppel Viktoryja Azarenka en Tatjana Poetsjek in de match-tiebreak. Het was hun tiende gezamenlijke titel. De Zimbabwaanse Black had daarnaast 24 eerdere dubbelspeltitels met andere partners; de Amerikaanse Huber twaalf.

De Nederlandse Michaëlla Krajicek en haar Tsjechische partner Vladimíra Uhlířová waren als vierde geplaatst. Zij verloren evenwel hun openingspartij.

Geplaatste teams

Toernooischema

Externe links 
 Toernooischema WTA
 Toernooischema ITF

Moskou 2007
Moskou